Rejon michajłowski (Kraj Ałtajski)
 Rejon michajłowski (Ukraina)